Грушное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грушное — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Россия 
 Грушное — посёлок в Новооскольском районе Белгородской области.